Critérium des pouliches peut désigner :
 le Prix Marcel Boussac, course hippique française de galop ;
 le Prix Annick Dreux, course hippique française de trot.